Schleifenbach ist ein Gewässername:

 Schleifenbach (Enns), linker Zufluss der Enns bei Schönau an der Enns, Markt Weyer, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Schleifenbach (Kranzegger Bach),  indirekter linker Zufluss des Kranzegger Bachs (zur Rottach) bei Kranzegg, Gemeinde Rettenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Schleifenbach (Kyll), linker Zufluss der Kyll in Densborn, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Schleifenbach (Ölschnitz), rechter Zufluss der Ölschnitz (zum Weißen Main) in Böseneck, Stadt Gefrees, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Schleifenbach (Rhein), rechter Zufluss des Hochrheins bei Obergailingen, Gemeinde Gailingen am Hochrhein, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Schleifenbach (Schiltach), rechter Zufluss der Schiltach nach der Ruine Ramstein bei Tennenbronn, Stadt Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Schleifenbach (Wiese) oder Fuchswaldbach, linker Zufluss der Wiese bei Schönau im Schwarzwald, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Schleifenbach oder Schleifebächle, linker Zufluss der Wutach am Wutachknie nach Achdorf, Stadt Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schleifbach
 Schleifenbächle
 Schleiferbach